

События 

 Высадка норманнов во главе с Роллоном у устья Сены. Основание герцогства Нормандского. Роллон стал вассалом короля. Роллон — по французским источникам датчанин, по исландским — норвежец Рольф.
 Бой между королём Наварры Санчо I Гарсесом и мусульманским губернатором Уэски аль-Тавилем в долине Арагона, победу одержали наваррцы.
 Король Леона Гарсия I совершает поход на Толедо и Талаверу.
 911—918 — король Германии Конрад I (из Франконской династии). Войны со славянами и венграми. Борьба с феодалами, особенно с Генрихом, герцогом Саксонии.
 911—913/914 — папа Ландо.
 911 — Лев VI сделал своим соправителем сына Константина. Стратигом Самоса, а затем друнгарием флота стал Роман Лакапин. Поражение флота Византии у Крита.

Русь 
 Договор киевского князя Олега с Византией, который оговаривал возможность беспрепятственного плавания русских судов по Чёрному морю и через проливы в обмен на обязательство русских не нападать на Константинополь.
 Первое упоминание в летописи г. Переяславля (Переяславль-Хмельницкий).

Родились 
 Альберих II Сполетский, римский патриций и сенатор.

Скончались 
 Людовик IV Дитя
 Бурхард I (герцог Швабии)

См. также

Примечания